Moses Hightower, personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia e dell'omonima serie animata

Hightower, personaggio di Transformers